YG, Yg eller yg kan syfta på:

 Yg – by i Hälsingland
 yg – massenhet, se Yoktogram
 Yg – massenhet, se Yottagram
 YG Entertainment – ett sydkoreanskt skivbolag och en talangagentur
 YG (rappare) (1990–), en amerikansk rappare